Внешний вид или Облик:
 Внешний вид растения;
 Внешний вид человека.

См. также 
 Экстерьер
 Интерьер